AKF kan syfta på:

AKF – en föreningen med främsta syfte att stödja adopterade koreaner, samt främja koreansk kultur, se Adopterade Koreaners Förening
aKF – en högkyrklig organisation, se arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse